L'expression « souris des champs » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :

 les Souris des champs (genre ) ;
 les Souris des champs (genre ) ;
 la Souris des champs ou Mulot rayé () ;
 la Souris des champs ou Zapode du Canada ().

Articles connexes

Référence 

Souris
Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Muridae
Nom de rongeur ambigu